Ви́ктор Фёдорович Усть-Ка́чкинцев (24 января 1905, Лысьва, Пермская губерния — 29 января 1976, Пермь) — советский , декан химического факультета (1938—1948), проректор по научной работе (1950—1956), заведующий кафедрой физической химии (1951—1975) Пермского университета. Основатель научной школы физико-химического анализа двойных жидкостных систем, взаимной растворимости жидкостей в трехкомпонентных структурах, коагуляции гидрофобных коллоидных растворов смесями электролитов.

Биография 
Ещё будучи учеником школы, работал в должности младшего лаборанта заводской лаборатории Лысьвенского металлургического завода под руководством известного на Урале химика Е. В. Куклина.

В 1924—1929 годах обучался на химико-фармацевтическом отделении медицинского факультета Пермского университета (отделение возглавлял тогда Н. И. Кромер). Окончил университет, защитив дипломную работу на тему: «Электропроводность двойных жидких систем», которую высоко оценил профессор Н. А. Трифонов, отметивший, что в России по данной тематике это всего лишь шестое научное исследование после академика Д. П. Коновалова (1880-е годы) и самого Трифонова (1920-е годы).

Уже начиная со второго курса университета Виктор Фёдорович работал препаратором, затем — лаборантом кафедры аналитической химии. С 1928 года (ещё до окончания университета) — работал в Пермском научно-биологическом институте в качестве гидрохимика.

В 1930 году, минуя аспирантуру, В. Ф. Усть-Качкинцев становится ассистентом кафедры аналитической химии Пермского университета.

Научные интересы его формировались под влиянием профессора Н. А. Трифонова, который в 1927 году возглавлял кафедру физической химии. Ученик и последователь академика Н. С. Курнакова, он с первых дней пребывания в университете развернул работы по физико-химическому анализу двойных жидких систем.

В 1932 году В. Ф. Усть-Качкинцев вместе с Р. В. Мерцлиным переехал в Москву, где работал старшим научным сотрудником в исследовательском институте под руководством своего научного наставника Н. А. Трифонова. Вместе они продолжали работу, связанную преимущественно с применением методов физико-химического анализа. По результатам её в 1933—1936 годах было опубликовано несколько статей.

В 1936 году приглашён на должность доцента кафедры физической химии в Пермский университет; заведующий кафедрой М. Н. Полукаров поручил Виктору Федоровичу чтение семи спецкурсов. Несмотря на небольшой опыт, молодой преподаватель успешно справлялся с нагрузкой, заслужив репутацию хорошего лектора. В то же время он не прекращал работы по изучению взаимной растворимости жидкостей в трехкомпонентных структурах. Эта работа получила высокую оценку академика Курнакова, профессора Н. Н. Ефимова и других видных учёных.

В 1939 году по совокупности опубликованных работ советом Ленинградского университета Виктору Федоровичу была присуждена без защиты учёная степень кандидата химических наук.

С 1938 по 1948 годы — декан химического факультета Пермского университета (затем эту должность наследует И. И. Лапкин, также будущий проректор по научной работе).

В период Великой Отечественной войны Виктор Фёдорович принял активное участие в организации лаборатории по изготовлению лечебных препаратов для госпиталей области, давал консультации работникам оборонных предприятий, читал лекции жителям городов.

С 1948 по 1950 годы — директор Естественно-научного института при Пермском университете, приняв эту должность от известного зоолога Д. Е. Харитонова и передав затем ботанику, географу А. И. Оборину.

В 1950—1956 годах — проректор по научной работе Пермского университета. При этом когда ректор А. И. Букирев уезжал в командировку или уходил в отпуск, обязанности ректора возлагались на В. Ф. Усть-Качкинцева. Заняв должность проректора по научной работе после своего коллеги Р. В. Мерцлина, он затем передал её ботанику Ф. В. Бынову.

С августа 1951 по 1975 годы руководил кафедрой физической химии в Пермском университете.

Интенсивная научная деятельность по изучению коагуляционной способности смесей электролитов в связи с решением проблемы коллоидного антагонизма позволила Виктору Федоровичу защитить в 1947 году докторскую диссертацию «Коагуляция гидрофобных коллоидных растворов смесями электролитов».

Дочь учёного Светлана, в 1958 году окончила физико-математический факультет ПГУ по специальности «физик-теоретик», позднее работала старшим преподавателем кафедры высшей математики.

28 января 1976 года В. Ф. Усть-Качкинцев принял последний экзамен за первый семестр, 29 января его не стало.

Научные работы 
 Применение родизоната натрия для объемного определения сульфатов // Труды VI Менделеевского съезда. 1931. С.23.
 К вопросу о действии разбавленной соляной кислоты на фос- фориты/соавт. В. Я. Аносов // Журн. прикл. химии. 1932. Т. 6, № 2. С. 228—239.
 К вопросу об утилизации слабой соляной кислоты, образующейся при производстве кремнефтористого натрия/соавт. B. Я. Аносов // Там же. 1932. Т. 6, № 4. С. 630—632.
 Электропроводность системы уксусный ангидрид — вода / соавт. Н. А. Трифонов // Журн. физ. химии. 1934. Т. 5, вып. 9. C. 1215—1221.
 Электропроводность системы этилендиамин — вода // Там же. Вып. 10. С. 1391—1396.
 Поверхностное натяжение и рефракция системы этилендиамин — вода в связи с её другими свойствами // Там же. Т. 6, вып. 1. С. 67—72.
 К критике некоторых экспериментальных работ по физикохимическому анализу двойных систем // Журн. общей химии. 1935. Т. 5, вып. 7. С. 892—898.
 К вопросу расслаиваемости двойных жидких систем / соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. Вып. 6. С. 771—778.
 Гомогенизация аминами некоторых водноаминовых систем с верхней критической температурой расслаивания / соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. Вып. 7. С. 904—919.
 Гомогенизирующие свойства двойных жидких систем. I. Расслаивание в четверной системе: вода — анилин — пиридин — пиперидин / соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. 1936. Т.6, вып 1. С. 15—21.
 Гомогенизирующие свойства двойных жидких систем. II. Расслаивание в четверной системе: вода — анилин — пиридин — уксусная кислота / соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. С. 22—26.
 Гомогенизирующие свойства двойных жидких систем. III. Расслаивание в четверной системе: вода — анилин — пиперидин -уксусная кислота / соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. С. 27—31.
 Гомогенизирующие свойства двойных жидких систем. IV. Расслаивание в четверной системе: вода — диметиланилин — пиперидин — аллиловое горчичное масло/ соавт. Р. В. Мерцлин // Там же. С. 32—36.
 Применение физико-химических констант для анализа концентрации // Заводская лаборатория. 1937. № 6. С. 1065—1070.
 Расслаивание в трехкомпонентных системах. Сообщ. I // Журн. обшей химии. 1937. Т. 7, вып. 15. С. 2063—2068.
 Расслаивание в трехкомпонентных системах. Сообщ. II // Там же. С. 2069—2079.
 Расслаивание в трехкомпонентных системах. Сообщ. III // Там же. Вып. 20-21. С. 2620—2625.
 Расслаивание в трехкомпонентных системах. Сообщ. IV. Системы вода — эфир — кислоты/ соавт. П. А. Хлебников // Там же. 1939. Т. 9, вып. 19. С. 1742—1748.
 Расслаивание в трехкомпонентных системах. Сообщ. V // Там же. С. 1749—1751.
 Коагулирующее действие двойных систем. Сообщ. 1 // Там же. Вып. 20. С. 1887—1898.
 Коагулирующее действие двойных систем. Сообщ. 2 // Там же. 1941. Т. 11. С. 1199.
 Электропроводность системы серная кислота — вода / соавт. А. М. Жданов // Изв. сектора физ.-хим. анализа. 1941. Т. 15. С. 205—210.
 Электропроводность систем, образованных водой с фенолом, пиперидином и хлоралем / соавт. Н. А. Трифонов, Б. Я. Тейтельбаум // Журн. физ. химии. 1947. Т. 21, вып. 6. С. 735—743.
 К вопросу о количественном выражении антагонизма при коагуляции коллоидных растворов смесями электролитов // Изв. Ест-науч. ин-та при Перм. гос. ун-те. 1947. Т. 12, вып. 4. С. 135—143.
 Коагуляция гидрофобных коллоидов смесями электролитов // Бюлл. о-ва им. Д. И. Менделеева. 1948. 1. С. 35
 Электропроводность системы пиридин — вода/соавт. Н. А. Трифонов // Журн. физ. химии. 1948. Т. 22, № 6. С. 747—752.
 О построении диаграмм коагуляции коллоидных растворов смесями электролитов // Изв. Ест.-науч. ин-та при Перм. гос. ун-те. 1949. Т. 12, вып. 9. С. 361—371.
 О диаграммах коагуляции смесями с химическим взаимодействием // Изв. Ест.-науч. ин-та при Молотов, гос. ун-те. 1949. Т. 12, вып. 9. С. 373—384.
 Коагуляция коллоидных растворов смесями электролитов с разноименными ионами. Сообщ. 1 // Там же. 1952. Т. 13, вып. 6. С. 447—459.
 Коагуляция коллоидных растворов смесями электролитов с разноименными ионами. Сообщ. 2 // Там же. 1953. Т. 8, вып. 1. С. 135—139.
 Коагуляция коллоидных растворов смесями, содержащими потенциал определяющий электролит. Сообщ. I // Коллоид, журн. 1953. Т. 15, вып. 5. С. 394—400.
 Электропроводность системы пиперидин-аллиловое горчичное масло / соавт. Н. А. Трифонов, К. И. Самарина // Журн. физ. химии. 1955. Т. 29, вып. 3. С. 513—517.
 Светопоглощение двойных систем /соавт. А. В. Любимова // Учен. зап. Молотов, ун-та. 1955. Т. 9, вып. 4. С. 101—112.
 Светопоглощение тройных систем / соавт. А. В. Любимова // Изв. Ест.-науч. ин-та при Перм. гос. ун-те. 1960. Т. 14, вып. 4. С. 57—65.
 Коагуляция коллоидных растворов смесями, содержащими потенциалопределяющий электролит // Там же. С. 51—55.
 О взаимодействии роданистых эфиров с аминами / соавт. Л. Л. Коновалова // Журн. общей химии. I960. Т.30, вып. 1. С. 245—250.
 Коагуляция коллоидных растворов смесями, содержащими потенциалопределяющий электролит // Учен. зап. Перм. ун-та. 1961. Т. 19, вып. 1.С. 59—61.
 О применении высокочастотного метода в физико-химическом анализе/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. С. 55-58.
 39. Определение толщины тонких металлических покрытий электрографическим методом / соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. 1963. Т. 25, вып. 2. С. 28—33.
 Электрохимическое поведение эмалевого электрода / соавт. А. Г. Кокшаров // Там же. С. 48—50.
 Электродные свойства натриево-вольфрамовых бронз / соавт. А. Г. Кокшаров // Там же. 1964. № 111. С. 63—69.
 Исследование двойных систем высокочастотным методом / соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. С. 18—23.
 Исследование полиморфизма высокочастотным методом / соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. С. 24—28.
 Полярографическое поведение фенилгидразидов дибутил- и дифенилгликолевой кислот и некоторых их производных / соавт. И. С. Берлинский, Г. С. Посягин // Там же. 1966. № 141. С. 320—326.
 Полярографическое изучение кинетики бензоилирования арилгидразидов дибутилгликолевой кислоты/ соавт. И. С. Берлинский, Г. С. Посягин // Там же. С. 327—333.
 Исследование растворимости в двойных и тройных системах/ соавт. Ю. А. Щуров // Там же. С. 56—63.
 Исследование цис-транс-переходов высокочастотным методом // соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. С. 64—73.
 Исследование процессов плавления-затвередевания высокочастотным методом // соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. № 159. С. 60—71.
 Исследование двойных неметаллических систем с непрерывным рядом твердых растворов высокочастотным методом / соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Там же. С. 72—77.
 Исследование изотерм растворимости системы сульфат магния — мочевина — вода и сульфат кобальта — мочевина — вода высокочастотным методом / соавт. Ю. А. Щуров // Там же. С. 84—89.
 Электродные свойства стронциево-ниобиевой бронзы / соавт. А. Г. Кокшаров // Изв. вузов. Химия и хим. технол. 1967. № 2. С. 241—345.
 Бесконтактное измерение электрических свойств на высоки- частотах в физико-химическом анализе // соавт. Ф. Р. Вержбицкий // 11 симпозиум по физ.-хим. анализу жидких систем: тез. докл. Яремча, 1967. С. 65.
 Кинетика бензоилирования арилгидразидов бензиловой кислоты / соавт. И. С. Берлинский, Г. С. Посягин, Н. Ф. Глухов // Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1967. Т. 4, вып. 1(11). С. 9—15.
 Кинетика бензоилирования фенилгидразидов диарил- и диалкилгликолевой и уксусной кислот/ соавт. И. С. Берлинский, Г. С. Посягин // Там же. Вып. 2(12). С. 330—336.
 Кинетика бензоилирования ортозамещенных фенилгидразидов бензиловой кислоты/ соавт. И. С. Берлинский, Г. С. Посягин, Н. Ф. Глухов // Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1968. Т. 5, вып. 2(16). С.350—356.
 Алкилирование арилгидразидов диарил- и дибутилгликолевых кислот / соавт. И. С. Берлинский, Е. Ю. Посягина, Г. С. Посягин // Журн. орган, химии. 1968. Т. 4, № 1. С. 91—96.
 Некоторые итоги исследования солевых систем бесконтактным методом на высоких частотах/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Физико-химический анализ: тез. докл II республ. конф. Ростов н/Д, 1968. С. 205—207.
 О некоторых аномальных свойствах твердых эвтектик/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий // Учен. зап. Перм. ун-та. 1968. № 178. С. 92—103.
 Исследование политерм растворимости водно-солевых систем бесконтактным высокочастотным методом/ соавт. Ю. А. Щуров // Там же. 1970. № 207. С. 24—32.
 Определение состава равновесных фаз в жидких тройных системах высокочастотным методом/ соавт. Ю. А. Щуров, Н. Н. Дружинин // Там же. № 229. С. 44—51.
 Исследование реакций термического разложения бесконтактным методом на высоких частотах / соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // Там же. С. 52—68.
 Исследование термического поведения изомеров шестиводного хлорида хрома высокочастотным методом/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // Там же. С. 69—74.
 Изучение растворимости в неводных растворах бесконтактным методом на высоких частотах // соавт. Ю. А. Щуров, Ф. Р. Вержбицкий // Тез. II Всес. конф. по синтезу неорганических соединений в неводных средах. М., 1971. Т. 2. С. 122.
 Комплексное исследование реакций разложения твердых веществ термографическим и высокочастотным методами // соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // V Всес. совещ. по термическому анализу: тез. докл. М., 1973. С. 58—59.
 О связи между структурными изменениями в процессе термического разложения моногидратов некоторых солей и оснований и характером поведения электрических свойств на высоких частотах / соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // Учен. зап. Перм. ун-та. Химия. 1973. № 289. С. 57—62.
 Комплексное исследование реакций разложения твердых веществ термографическим и высокочастотным методами // соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // Изв. Сибир. отд. АН СССР. Сер. хим. 1974. Вып. 4, № 9. С.42—45.
 Исследование реакций термического разложения аммиакатов галогенидов кобальта, никеля и меди бесконтактным высокочастотным методом/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Т. М. Донских // CIII Всес. Чугаевское совещ. по химии комплексных соединений: тез. докл. Новосибирск, 1975. Ч. 3. С. 496.
 Физическая и коллоидная химия: учеб. пособие для студентов вузов / соавт. В. В. Кузнецов. М., 1976. 270 с.
 Исследование процессов обезвоживания кристаллогидратов методами высокочастотного, термографическогно и термовесового анализов/ соавт. Т. М. Донских, Ф. Р. Вержбицкий // V Всес. совещ. по физико-химическому анализу: тез. докл. М., 1976.С. 41-42.
 Исследование твердофазных реакций термографическим и высокочастотным методами/ соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Г. Б. Петрова // VI Всес. совещ. по термическому анализу: тез. докл. М., 1976.
 71.0 форме изотерм электрических свойств, снятых бесконтактным методом на высоких частотах/соавт. Ф. Р. Вержбицкий, Ю. А. Щуров // Производные пиразолона как аналитические реагенты. Методы физико-химического анализа. Пермь, 1976. С. 22—26.

Примечания

Литература 
 Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2001) / Гл. ред. В. В. Маланин. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2001. 418 с. С. 188—189.
 Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович // Костицын В. И. Пермский университет: 100-летие учёных, государственные памятники истории и культуры. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2003. 66 с. С. 40—41. ISBN 5-8241-0317-8.
 Усть-Качкинцева С. В. Отец // Пермский государственный университет. 2004. С. 20—23.
 Усть-Качкинцева С. В., Вержбицкий Ф. Р. Виктор Федорович Усть-Качкинцев. Биографический очерк. Пермь: Изд-во Перм. ун-та, 2006. 324 с.
 Усть-Качкинцев Виктор Фёдорович // Профессора Пермского государственного университета (1916—2016) / Гл. ред. В. И. Костицын. — Пермь: Изд-во ПГНИУ, 2017. — С. 151—152.

Преподаватели Пермского государственного университета
Преподаватели химического факультета Пермского государственного университета
Выпускники Пермского государственного университета
Выпускники химического факультета Пермского государственного университета
Деканы Пермского государственного университета
Деканы химического факультета Пермского государственного университета
Проректоры Пермского государственного университета
Проректоры по научной работе Пермского государственного университета
Сотрудники Естественнонаучного института Пермского государственного университета
Директора Естественнонаучного института Пермского государственного университета